PHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hendrick van Eck, Phalaborwa, Sudafrica
 phw – codice ISO 639-3 della lingua phangduwali